Письменний Володимир Васильович
 Письмений Ілля Леонідович (1980—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Письменний Семен — український військовий діяч, член Українського Генерального Військового Комітету при Центральній Раді.
 Письменний Степан Дмитрович — український військово-політичний діяч, член Української Центральної Ради.
 Письменний Юрій Васильович (1962—2021) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Письменний Ярослав Васильович (1982—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Жінки 
 Письменна Лариса Михайлівна — українська письменниця, автор дитячих казок, оповідань.
 Письменна Ольга Олександрівна — професор, доцент, кандидат філологічних наук, професор кафедри іноземних мов Національного авіаційного університету.
Прізвища
Українські прізвища